Фінал Кубка Футбольної ліги 2023 — фінальний матч 63-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. Гра відбулась 26 лютого 2023 на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. У матчі зустрілися «Ньюкасл Юнайтед» та «Манчестер Юнайтед».

Шлях до фіналу 

Позначки
(д) - вдома;
(г) - в гостях.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com

Фінали Кубка Футбольної ліги
2023 у футболі
2023 в англійському спорті